Белоу́сово — наименование нескольких географических объектов.

Населённые пункты

Россия 
 Белоусово — деревня в Устьянском районе Архангельской области.
 Белоусово — посёлок в Стародубском районе Брянской области.
 Белоусово — посёлок в Вытегорском районе Вологодской области.
 Белоусово — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Белоусово — село в Качугском районе Иркутской области.
 Белоусово — город в Жуковском районе Калужской области.
 Белоусово — деревня в Яранском районе Кировской области.
 Белоусово — деревня в Троицком округе Москвы.
 Белоусово — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области.
 Белоусово — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Белоусово — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Белоусово — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Белоусово — деревня в Велижском районе Смоленской области.
 Белоусово — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.
 Белоусово — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области.
 Белоусово — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Белоусово — деревня в Томском районе Томской области.
 Белоусово — село в Еткульском районе Челябинской области.
 Белоусово — деревня в Угличском районе Ярославской области.

Украина 
 Белоусово — село в Коломакском районе Харьковской области.
 Белоусово — село в Белокриницком поселковом совете Бериславского района Херсонской области.
 Белоусово — село в Белоусовском сельском совете Бериславского района Херсонской области.

Озёра 
 Белоусово — озеро в Плесецком районе Архангельской области.
 Белоусово — озеро в Каргапольском районе Курганской области.
 Белоусово — озеро в Невьянском районе Свердловской области, близ посёлка Верх-Нейвинского.

См. также 
 Белоус
 Белоусов
 Белоусовка